Sanex (merk), merk van drogisterijproducten.
 Sanex (schaatsploeg), hierdoor gesponsorde voormalige schaatsploeg.